Белый город — многозначное словосочетание.
 Белый город — линия укреплений и исторический район Москвы.
 Белый город — исторический район в центральной части Астрахани
 Белый город — старое и современное поэтическое название Белгорода.
 Белый город — телекомпания Белгорода.
 Белый город — фестиваль исторической реконструкции в Белгородской области.
 «Белый город» — российское издательство.
 Белый город — название, данное некоторым районам в центре Тель-Авива, Израиль.
 «Белый Город»  — российская рок-группа из города Фрязино.
  — фильм 2006 года (Финляндия).

См. также 
 Белый (город)